

Famiglia Nandiniidae 
Nandinia binotata – civetta delle palme africana, civetta delle palme dalle due macchie, o nandinia

Famiglia Viverridae 
Arctogalidia trivirgata – civetta delle palme dalle tre strisce
Chrotogale owstoni – civetta delle palme di Owston
Diplogale hosei – civetta delle palme di Hose
Macrogalidia musschenbroekii – civetta delle palme di Sulawesi
Hemigalus derbyanus – civetta delle palme fasciata
Paguma larvata – civetta delle palme mascherata o zibetto dell'Himalaya
 Paradoxurus – genere della famiglia dei Viverridi
Paradoxurus zeylonensis – civetta delle palme dorata
Paradoxurus jerdoni – civetta delle palme bruna
Paradoxurus hermaphroditus – civetta delle palme comune